Сензо́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Турне. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65426.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Тулузы, в 12 км к востоку от Тарба.

На западе коммуны протекает река  и расположено одноимённое водохранилище, образованное дамбой.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 143 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 96 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 77 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 80,2 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 77 активных жителей работали 73 человека (38 мужчин и 35 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 19 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи